Wimbledon Championships 1883 var den syvende udgave af Wimbledon-mesterskaberne i tennis. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 7. – 16. juli 1883.

Turneringen var en herresingleturnering med deltagelse af 24 spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden, hvor den forsvarende mester, William Renshaw, spillede mod vinderen af All Comers-turneringen, Ernest Renshaw, hvori de resterende 23 spillere spillede om retten til at møde mesteren i udfordringsrunden. Resultatet af udfordringsrunden blev, at den forsvarende mester, William Renshaw, besejrede sin tvillingebror, Ernest Renshaw med 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 og dermed sikrede sig sin tredje af syv Wimbledon-titler i herresingle. Det var andet år i træk at de to brødre mødte i finalen, og andet år i træk at William vandt over Ernest.

Resultater 

Turneringen var en herresingleturnering med deltagelse af 24 spillere, og alle kampe blev spillet bedst af fem sæt. Den første spiller, der vandt seks partier i et sæt, vandt sættet, undtagen i All Comers-finalen og udfordringsrunden, hvor sættene skulle vindes med mindst to overskydende partier.

De 23 af spillerne spillede i All Comers-turneringen om retten til at udfordre den forsvarende mester, William Renshaw, i "udfordringsrunden".

Udfordringsrunden 

I "udfordringsrunden" spillede vinderen af All Comers-finalen, Ernest Renshaw, mod den forsvarende mester, William Renshaw, om mesterskabet i herresingle.

All comers-turneringen

Kilder / eksterne henvisninger 
 The Championships, Wimbledon 
 Tennis Archives - Wimbledon 1883 
 Scoreshelf.com - Wimbledon 1883 

1883
Tennis i 1883